Leti steht für:

 Leti (Insel), eine Insel der südlichen Molukken
 Leti-Inseln, eine Inselgruppe der südlichen Molukken
 Leti (Sprache, Indonesien), eine Sprache auf der Insel Leti
 Leti (Sprache, Kamerun), eine Geheimsprache in Kamerun
 Leti (Punjab), Dorf und Union Council in Pakistan
 die italienische Erzieherin von Wilhelmine von Preußen (1709–1758)

Leti ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorio Leti (1630–1701), italienischer Historiker und Satiriker

Siehe auch:

 Lety